3 miejscowości w Polsce: 
 Zielnowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński 
 Zielnowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Luzino 
 Zielnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo